Kalle Kauppi est un nom pouvant désigner:

Kalle Kauppi (1892-1961), homme politique finlandais
 (né en 1992), joueur finlandais de football

Voir aussi

Kauppi, Kalle